Manno (Zwitserland), een gemeente in het kanton Ticino.
Manno (Kagawa), een gemeente in Japanse prefectuur Kagawa .